

Littérature 
 Sous influence (Die Softly) est un roman de Christopher Pike paru en 1991 ;
 Sous influence (Bad Influence) est un roman de  paru en 2004 ;

Cinéma et télévision 
 Sous influence (Storyteller) est le  de la saison 7 de la série Buffy contre les vampires, diffusé en 2003 ;
 Sous influence (Apple Tree Yard) est une mini-série britannique diffusée sur BBC One en 2017.